De FDGB-Pokal 1977–1978 was de 27ste editie van de strijd om de Oost-Duitse voetbalbeker. De beker werd voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis gewonnen door 1. FC Magdeburg, dat in de finale met 1-0 won van SG Dynamo Dresden.

Schema

Zie ook
DDR-Oberliga 1977/78
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1977
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1978

1978
Bekervoetbal 1977/78